Z40 ou Z-40 peut faire référence :
 Autoroute espagnole Z-40, voie circulaire espagnole, située dans la communauté autonome d'Aragon ;
 Toyota Soarer Z40 series, quatrième génération de la Toyota Soarer.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres